Honisch ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Honisch (1932–2004), deutscher Kunsthistoriker
 Eduard Honisch (1910–1953), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Juliane Honisch (* 1956), deutsche Schriftstellerin
 Karl Honisch (1893–1959), deutscher Gewerkschafter, Vorsitzender der IG Bergbau (FDGB)

Honisch steht zudem für:
 Spitzname der Gemeinde Niedernberg

Siehe auch:
 Hönisch (Begriffsklärung)